Żuromin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Żuromin, une powiat
 Żuromin, une gmina
 Żuromin, une ville